Il toponimo Kapisha può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kapisha, comune del distretto di Chingola
Kapisha, comune del distretto di Kaputa